Іва́н Петро́вич Бабі́й - український історик, краєзнавець, педагог.

Життєпис 

Бабій Іван Петрович народився 20 лютого 1934 р. в с. Гнатків Вінницької області Томашпільського району (нині Тульчинський район) в селянській родині.

З 1941 р.  навчався в  Гнатківській школі. Під час німецько-румунської окупації, не бажаючи коритись  владі, разом з товаришами переховувався в лісі. Після звільнення від окупантів с.Гнатків (16 березня 1944 р.) допомагав радянським саперам у знешкодженні боєприпасів, був поранений.

В 1949 р. закінчив семирічну школу в с. Стіна.  В 1949-1952 рр. навчався в  середній школі с. Клембівка.

Військову службу проходив у спец розділах Двічі Червонопрапорного Балтійського флоту. Приймав участь у виконанні спеціальних завдань у Калінінградській області, Німеччині, Польщі. Нагороджений військовим знаком «Отличный минёр» грамотами командування  Балтійського флоту, обирався делегатом комсомольських конференцій Балтійського флоту. Капітан-лейтенант Червонопрапорного  Балтійського флоту у відставці, інвалід війни. 

Закінчив Уманське педагогічне училище , історичний факультет Київського  університету ім. Т.Г. Шевченка. Дипломна робота І.П. Бабія була присвячена історичному розвитку Ямпільського повіту кінця ХІХ початку ХХ століття, куди входила Томашпільщина.

Працював у Томашпільському райкомі партії, районному відділі освіти, вчителем історії та суспільствознавства Гнатківської та Томашпільської середніх шкіл. Нагороджений відзнакою «Відмінник народної освіти УРСР»

І.П. Бабій нагороджений пам'ятними знаками та медалями; медаль «Жукова», «50 років визволення України», «60 років визволення України від фашистських загарбників», «65 років Перемоги в Великій Вітчизняній війні 1941-1945рр», «70 років визволення України від фашистських загарбників», «75 років Перемоги в Великій Вітчизняній війні 1941-1945рр», «Ветеран праці»

Доробок 

На початку 70-х років І. Бабій працював над історією Томашполя та населених пунктів Томашпільського району, що увійшли до академічного видання «Історія міст і сіл Української РСР. Вінницька область»  (1972р.). За цю працю нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти Української РСР.

Бабій І.П. є автором понад 50 історичних, краєзнавчих публікацій. У 2016 р.до 400-річчя першої згадки про Томашпіль вийшла наукова монографія , яка за висновками рецензентів книги (Кормич Л.І., Сіленко А.О., Додін Є.В.) відповідає докторському дисертаційному дослідженню та є значним внеском у вітчизняну історичну науку. У книзі І.П. Бабій досліджує голодомор 1932-1933 рр., політичні репресії, гето в період Другої світової війни. У 2018 р. вийшло друге видання наукової монографії з доповненнями «Томашпільський край: з давніх часів до наших днів (З історії Поділля та Придністров'я)» . Готується третє видання книги. І.П. Бабій є автором ряду статей в районній газеті "Томашпільський вісник"

Нижче наведено перелік краєзнавчих публікацій  І. Бабія.

 Бабій І.П. Томашпіль / Історія міст і сіл Української РСР. Вінницька область. – К.: УРЕ, 1972. – С. 576-584
 Бабій І.П. Населені пункти, центри сільських рад Томашпільського району / Історія міст і сіл Української РСР. Вінницька обл. – К.: УРЕ, 1972. – С. 593-597.
 Бабій І.П. Томашпільський край: з давніх часів до наших днів (З історії Поділля та Придністров’я) / І.П.Бабій, С.І Бабій,В.С Бабій .- Вінниця ТОВ «Нілан – ЛТД» ,2016.- 364с.,іл.
 Бабій І.П. Томашпільський край: з давніх часів до наших днів (З історії Поділля та Придністров’я) / І.П.Бабій, С.І.Бабій, В.С Бабій, О.А Куций, Л.І.Бабій .- Вінниця:Консоль, 2018.- 380с.,іл.
 Бабій І.П., Скрипник В.І. Село Липівка // Томашпільщина. Ювілейний збірник. – Вінниця: ТОВ «Віндрук», 2013.  – С. 97-101.
 Бабій І.П., Щетніцька А.П. Село Олександрівка // Томашпільщина. Ювілейний збірник. – Вінниця: ТОВ «Віндрук»,2013. – С.111-113.
 Бабій І.П. Селище міського типу Томашпіль // Томашпільщина .Ювілейний збірник .- Вінниця:ТОВ «Віндрук»,2013.- С.38- 46.
 Бабій І.П., Бабій С.І., Бабій В.С. Служили два товариша: 69- річчю Великої Перемоги, 70 – річчю визволення України, 70 - річчю наступальної операції «Багратіон» та визволенню Білорусії від гітлерівських загарбників присвячується // Ямпільські вісті.-2014.-7 травня. 
 Бабій І.П., Марущак М.Й. Голокост на Томашпільщині // Томашпільський вісник. – 2011. – 3 серпня. 
 Бабій І.П., Олійник Ф.І. Приклад для наслідування // Томашпільський вісник. – 2008. – 23 січня. 
 Бабій І.П. Виникнення Томашполя. Походження назви та перші згадки про Томашпіль // Томашпільський вісник. - 2014. – 23 квітня,30 квітня, 11 червня, 9 липня 
 Бабій І.П. Вклонімось величі подвигу // Томашпільський вісник. – 2013. – 21 червня.
 Бабій І.П. Гнатківське повстання // Томашпільський вісник. – 2015. – 13 березня.
 Бабій І.П. Зальцман Ісаак Мойсейович. Сторінки трудової слави // Томашпільський вісник. - 2008.-15 жовтня
 Бабій І.П. Наш край у давнину // Шляхом комунізму .- 1974. - 7 вересня, // Томашпільський вісник. – 1990. – 20 вересня.
 Бабій І.П. Наші земляки – офіцери – Герої: Б.І. Кучковський – М.І. Сільніцький – Ф.М. Сільніцький // Томашпільський вісник. – 2014. – 7 травня.
 Бабій І.П. Не померкне днів тих слава // Томашпільський вісник.- 2009.-13 березня
 Бабій І.П. Олександр  Данилович Черняховський  – наш земляк-герой // Томашпільський вісник. -2012. – 6 грудня.- Про брата І.Д.Черняховського, радянського воєначальника, двічі Героя Радянського Союзу
 Бабій І.П. Про це писала «районка» // Томашпільський вісник. – 2011. – 18 червня.
 Бабій І.П. Свято, що вічно в пам’яті народу // Томашпільський вісник. – 2011. – 13 травня.
 Бабій І.П. Томашпіль, Томашпіль – Поділля куточок…// Томашпільський вісник. – 1996. – 29 червня.
 Бабий С., Бабий И. Письмо с фронта: к 69-летию Великой Победы // Вести (Израиль).- 2014.- 9 мая

Джерела  

 Вітаємо переможців краєзнавчого конкурсу [згадується І.П. Бабій] // Вінниччина.- 2018. - 22 серпня . - С.4
Марчак Т.Б. Історик за покликом душі // Томашпільський вісник.-2014.- 16 липня.
 Презентація книги "Томашпільський край:  з давніх часів до наших днів" 
Провели урок мужності на тему "Пам'ять стукає в серце" 
Вінницька область, список книжкових видань 
Знайди свою книгу про рідний край 
"Рідна земле моя, ти козацькою славою щедра!"
Історія міст і сіл Української РСР 
Бібліотекарі радились 
Томашпільський край: з давніх часів до наших днів 
Святково й урочисто відзначив Томашпіль свій 405-ий день народження 

Посилання

уродженці Томашпільського району
українські краєзнавці